

Persone 
 Alberto Menardi (...) – giocatore di curling italiano
 Antonio Menardi (1959) – giocatore di curling italiano
 Bruno Menardi (1939-1997) – bobbista e alpinista italiano
 Christian Menardi (1983) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano
 Dino Menardi (1923-2014) – giocatore di curling e hockeista su ghiaccio italiano
 Giuseppe Menardi (1953) – politico, ingegnere e imprenditore italiano
 Hans Menardi (1885-1955) – architetto austriaco
 Luigi Menardi (1925-1979) – alpinista italiano
 Ottorino Menardi (1963) – disc jockey italiano
 Renzo Menardi (1925) – ex bobbista italiano
 Severino Menardi (1910-1978) – sciatore italiano 
 Stefania Menardi (1992) – giocatrice di curling italiana
 Wolfgang Menardi (1977) – attore e regista tedesco

Pagine correlate 
 Leo Menardi

Storia di famiglia 
 Menardi – antica famiglia regoliera originaria dell'Ampezzo